Bastasi (gmina Bosansko Grahovo) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Bosansko Grahovo
 Bastasi (gmina Drvar) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Drvar
 Bastasi (gmina Foča) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Bastasi (miasto Banja Luka) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Banja Luka